Порт — многозначный термин.

 Порт ( «гавань, пристань») — место на берегу моря или реки, устроенное для стоянки кораблей и судов и имеющее комплекс сооружений для их обслуживания.

Топоним 
 Порт — четвёртый по величине остров архипелага Кергелен.
 Порт — село в Лиманском районе Одесской области Украины.
 Порт — микрорайон города Очамчира, Абхазия.
 Порт — микрорайон города Ржева, Тверская область, Россия.
 Порт — район города Турку в Финляндии.
 Порт — порт Древнего Рима.

Фамилия 
 Порт, Валантен (; род. 1990) — французский гандболист.
  (род. 1968) — австрийский гребец, участник Олимпийских игр (1992).
 Порт, Жак Андре (; 1715—1787) — швейцарский учёный-франкофон.
  (род. 1967) — лауреат премии Общества специалистов по визуальным эффектам за визуальные эффекты в фотореалистичном фильме (2018).
  (род. 1967) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Нью-Орлеан Сэйнтс».
  (1922—1978) — австралийский инженер и политик, лорд-мэр Сиднея (1975—1978).
 Порт, Луи де (; 1666—1739) — французский и швейцарский военачальник.
  (род. 1945) — американский спортивный функционер, генеральный менеджер клуба Главной лиги бейсбола «Лос-Анджелес Энджелс» (1984—1991).
 Порт, Март Янович (; 1922—2012) — советский и эстонский архитектор.
 Порт, Ричи (; род. 1985) — австралийский велогонщик.
  (1941—1968) — американский солдат, участник войны во Вьетнами, обладатель Медали Почёта (посмертно).
 Порт, Яан (; 1891—1950) — эстонский ботаник, садовод и педагог.

Информационные технологии 
Порт — соединение (физическое или логическое), через которое принимаются и отправляются данные в компьютере.
 Аппаратный порт — разъём в компьютере, предназначенный для подключения оборудования определённого типа.
 Последовательный порт — сленговое название интерфейса стандарта RS-232, предназначенного для передачи одного бита за раз.
 Параллельный порт — интерфейс, разработанный для передачи нескольких бит за раз.
 Порт принтера — интерфейс стандарта IEEE 1284.
 Порт ввода-вывода — интерфейс для взаимодействия процессора и периферийного оборудования.
 Порт — число, указываемое в заголовках пакетов транспортных протоколов (таких как TCP и UDP) и позволяющее различным программам на одном устройстве получать IP-пакеты независимо друг от друга.
 Порт — сленговое название портированной программы — её модификации и/или компиляции для работы в иной программно-аппаратной среде.
 Порт просмотра () в программах 3d-моделирования — объектив виртуальной камеры, проекция трёхмерной сцены на прямоугольник.

Прочее 
 Порт — прямоугольный вырез в борту корабля (судна), прорезанный для доступа; пушечный порт, пассажирский порт, погрузочный порт, и т. д.
 «Порт» — художественный фильм Одесской киностудии (1975) о спасении одесского порта от уничтожения фашистами.
 «Порт» — стихотворение Маяковского.
 Порт. — сокращение от «португальский язык».

См. также 
 Аэропорт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок.
 Гидроаэропорт — аэропорт, предусматривающий использование гидросамолётов.
 Космопорт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования космических судов и обслуживания космических перевозок.
 Порт-система () — медицинское устройство, предназначенное для введения препаратов, дренирования, забора крови и т. д.
 Порта (значения).
 Порты́ — то же, что штаны, брюки.